Badema Sokolović rođena je u Sarajevu  22. ožujka  1929. godine, umrla je u 41. godini 23. studenoga 1969. u Zagrebu.

Badema Sokolović bila je jugoslavenska i hrvatska operna pjevačica, bošnjačkog podrijetla. Bila je dio ansambla Opere Hrvatskog narodnog kazališta. Karijeru je započela kao mezzosopranistica u sarajevskoj Operi, a onda se preselila u Zagreb. U zagrebačkoj Operi debitirala je 1957. godine. Tumačila je glavne uloge mezzosopranskoga faha svih velikih Verdijevih, Bizetovih, Gotovčevih, Smetaninih i drugih opera.

Njena mlađa sestra je glumica Semka Sokolović-Bertok.

Badema Sokolović, udana Štajcer, preudana Špeletić umrla je u 41. godini 23. studenoga 1969. u Zagrebu.